Dresserus är ett släkte av spindlar. Dresserus ingår i familjen sammetsspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sammetsspindlar
Dresserus